Alpin eller alpint kan syfta på:

 Alpin skidsport – en sammanfattande beteckning för slalom, storslalom, parallellslalom, super-G, störtlopp och alpin kombination
 Alpin kombination – en tävlingsform inom alpin skidsport
 Alpin ras – föråldrad benämning enligt den gamla rasbiologin på en gren inom den kaukasoida eller vita rasen
 Alpin tundra – hög höjd ger klimatförhållanden som på tundra
 Alpina orogenesen – ett bälte av bergskedjor längs Eurasiska kontinentalplattans södra kant
 Alpint klimat – den klimattyp som förekommer ovanför trädgränsen

Se även
 Alper
 Alp